Каликинский сельсовет — сельское поселение в Александровском районе Оренбургской области Российской Федерации.

Административный центр — село Каликино.

История 
Село Каликино образовалось по документальным сведениям около 1830 году. Первые переселенцы появились еще раньше, они селились вдоль речек Зиганник и Карчи. Из рассказов сторожил их дедушки и прадедушки прибыли в эти места еще детьми, их семья спасались от бедной невольной жизни и войск Наполеона. Говорили что приезжали люди из разных мест, но здесь было так красиво, что дальше никто не ехал.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года № 1892/320-III-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Александровский район Оренбургской области»

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Александровского района Оренбургской области
Сельские поселения Оренбургской области